Николай Синявский:
 Синявский, Николай Алексеевич (1771 — 1830-е) — русский художник XIX века; мастер пейзажа и исторической живописи.
 Синявский, Николай Михайлович (1891—1938) — советский военный деятель, коринженер.